Полумарафон Зволле (оф. название "Scania Zwolse Halve Marathon") — ежегодный полумарафон, который проводится в городе Зволле, Нидерланды. Традиционно проходит в начале июня. Дистанция соответствует критериям IAAF, на ней могут фиксироваться мировые рекорды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны